Momia a menudo se refiere a:

 Un término de cariño para una madre.
 Un cadáver bien conservado, mira; Momia
 Momia (monstruo), un tropo popular de la ficción de terror; ver Artes y Entretenimiento

Con el título de La momia se conocen las siguientes películas y obras literarias:

 La momia (novela) o Ramsés el maldito, novela de Anne Rice;
 La momia (película de 1932), película de 1932 protagonizada por Boris Karloff;
 La momia (película de 1959), película de 1959 protagonizada por Christopher Lee;
 La momia (película de 1969), película de 1969 dirigida por Shadi Abdel Salam;
 La momia (película de 1999), película de 1999 protagonizada por Brendan Fraser;
 La momia (película de 2017), película de 2017 protagonizada por Tom Cruise.
La momia (serie de televisión)